Natura kan avse:

 Natura – allt som inte människan kan skapa, se natur
 In natura – betalningen består av något annat än penningmedel
 Natura 2000 – ett nätverk inom EU som verkar för att skydda och bevara den biologiska mångfalden